„Fuciliere” – nazwa noszona na przestrzeni dziejów przez okręty Regia Marina; pochodzi od formacji piechoty – fizylierów:
 „Fuciliere” – niszczyciel typu Soldato z początku XX wieku i I wojny światowej
 „Fuciliere” – niszczyciel typu Soldati z okresu II wojny światowej

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Nazwy włoskich okrętów